

Geografia
 Bray, cittadina irlandese nella contea di Wicklow
 Bray, comune francese nel dipartimento dell'Eure
 Bray, villaggio del Berkshire nell'autorità unitaria di Royal Borough of Windsor and Maidenhead nel Regno Unito
 Bray, comune degli Stati Uniti d'America nell'Oklahoma
 Bray, comune francese nel dipartimento della Saona e Loira
 Bray, cittadina del Sudafrica
 Bray, villaggio del Botswana situato nel distretto di Kgalagadi

Persone 
 Jan de Bray (1627-1697), pittore olandese
 John Bray (1875-1945), atleta statunitense
 John Randolph Bray (1879-1978), animatore e fumettista statunitense
 Stephen Bray (1956), cantautore, batterista e produttore discografico statunitense
 Massimo Bray (1959), politico italiano
 Libba Bray (1964), scrittrice statunitense
 Deanne Bray (1971), attrice statunitense

Altro
 Bray Productions – studio di produzione di cortometraggi animati
 5182 Bray – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Brei